Nurek se poate referi la:

 Nurek, baraj în Tadjikistan
 Nurek, sat în Polonia